Григо́рий Ива́нович Гала́зий (5 марта 1922, деревня Мечибиловка, Харьковская губерния — 23 июля 2000, Иркутск) — советский и российский учёный-биолог, академик РАН (1992).

Биография 
В 1938 году поступил на биологический факультет Днепропетровского госуниверситета, в 1942 году окончил Иркутский государственный университет, специализировался по ботанике. Затем до 1948 года работал на Иркутском заводе тяжёлого машиностроения имени В. В. Куйбышева. В 1949—1952 годах — аспирант БИН АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию «Вертикальный предел растительности в горах Восточной Сибири и его динамика».

С 1952 по 1954 год работал младшим научным сотрудником в Отделе биологии Восточно-Сибирского филиала АН СССР. С 1954 по 1961 был директором Байкальской лимнологической станции АН СССР. С 1961 по 1987 год — директор Лимнологического института сибирского отделения АН СССР. Защитил докторскую диссертацию "«Динамика роста древесных растений на Байкале и в горах Восточной Сибири, как основа для реконструкции климата, уровня воды, рельефа и берегов озера в последниковое время» (1968).

24 ноября 1970 года был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по специальности «биология». С 1987 по 1995 был директором Байкальского экологического музея. 11 июня 1992 года был избран академиком РАН по специальности «экология». С 1995 по 1999 был депутатом Государственной Думы (старейший депутат II созыва). Принимал участие в составлении закона «Об охране озера Байкал», принятого в 1999. Он один из 500 ученых-борцов за экологию, которые получили медаль ООН. Почётный гражданин Иркутска (1996).

Научные достижения 
Автор более 400 научно-популярных работ. Один из авторов Генеральной схемы комплексного использования природных ресурсов озера Байкал и его бассейна. Предложил принцип разработки экологических правил охраны и рационального использования природных ресурсов водоёмов. Разработал новый метод оценки масштабов колебаний уровня воды в водоёмах, изменения климата и экологических условий в прошлом, при помощи которого были выявлены закономерности изменения уровня озера Байкал. 

В 1995 году его избрали членом Комитета Всемирном съезде лимнологов в Бразилии.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1975);
 Орден Трудового Красного Знамени (1982);
 Медаль Гумбольдта (1995);
 Почётный гражданин Иркутска (1996);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997);
 Медаль ООН;

Примечания

Литература 
 
 Некролог // Наука в Сибири. 2000. № 30-31;
 Рыцарь Байкала. Академик Г. И. Галазий: Материалы к биографии. Воспоминания. Новосибирск, 2004. 184 с.

Ссылки 
 
 Фоторяд на сайте Фотоархив СО РАН
 Статья на сайте «Иркипедия»
 Биографическая справка
 Рыцарь Байкала: история о Григории Ивановиче Галазии
 История изучения Байкала в лицах // ЛИН СО РАН

Выпускники Иркутского государственного университета
Биологи СССР
Лимнологи СССР
Биологи России
Лимнологи России
Экологи России
Исследователи Байкала
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Почётные граждане Иркутска